Хлызов — фамилия; имеет женскую форму Хлызова.
 Хлызов, Андрей Григорьевич (род. 1960) — российский банковский деятель, специалист в области информационных технологий, старший вице-президент Сбербанка.
 Хлызов, Фёдор Васильевич (1926—1999) — токарь цеха № 29 Златоустовского машиностроительного завода, Челябинская область, Герой Социалистического Труда.